Лунати́зм:
 Лунатизм — устаревшее название сомнамбулизма.
 Лунатизм (фильм, 2005); 
 Лунатизм (фильм, 2008); 

Луна́тики:
 Лунатики (фильм, 1986); 
 Лунатики (фильм, 1992); 
 Лунатики (мультсериал); 
 Лунатики (Звёздные врата: SG-1);

См. также 
 Лунатик
 Lunatica